John Reilly  – parlamentare statunitense (1836-1904)
 John Reilly  – giocatore di baseball statunitense (1858-1937)
 John Reilly  – viaggiatore e cantante irlandese (1926-1969)
 John Reilly  – attore statunitense (1936-2021)
 John Reilly  – giocatore di football australiano (n. 1942)
 John Reilly  – attore statunitense (n. 1954)
 John Reilly  – calciatore scozzese (n. 1962)
 John C. Reilly  – attore statunitense (n. 1965)
 John R. Reilly  – attore

Pagine correlate
Reilly